Sitnica peut désigner :

Hydrologie
 Sitnica, une rivière au Kosovo
 Sitnica, une petite rivière au Monténégro

Toponymie
 Sitnica, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Sitnica, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Sitnica, village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Ribnik

Homonymie de toponyme